Ве́декинд (, варианты: ) — немецкая фамилия.
 Ведекинд, Август (1890—1955) — немецкий политик.
 Ведекинд, Антон Христиан (1763—1845) — немецкий историк.
 Ведекинд, Арндт Фрайхер фон (1919—1943) — немецкий антифашист.
 Ведекинд, Беате (род. 1951) — немецкая журналистка.
 Ведекинд, Вильгельм фон (1830—1914) — немецкий политик (Гессен).
 Ведекинд, Виола (род. 1978) — немецкая актриса.
 
 Ведекинд, Герман (1910—1998) — немецкий театральный режиссёр.
 Ведекинд, Дитер (род. 1922) — немецкий кинооператор.
 Ведекинд, Дональд (1871—1908) — немецкий швейцарский писатель.
 Ведекинд, Иоганн Генрих (1674—1736) — художник русского императорского двора.
 Ведекинд, Йоахим (1925—1963) — немецкий актёр и сценарист.
 Ведекинд, Карл (1809—1881) — немецкий меценат.
 Ведекинд, Клаудия (род. 1942) — немецкая актриса.
 Ведекинд, Памела (Анна) (1906—1986) — немецкий актриса и переводчица.
 Ведекинд, Рудольф (род. 1983) — немецкий политик.
 Ведекинд, Тилли) (1886—1970) — немецкая актриса.
 Ведекинд, Франк (1864—1918) — немецкий поэт и драматург (экспрессионизм).
 Ведекинд, Христоф Фридрих (1709—1777) — немецкий поэт и песенник XVIII века.
 Ведекинд, Эдгар Леон (1970—1938) — немецкий химик.
 Ведекинд, Эдуард (1805—1885) — немецкий политик.
 Ведекинд, Эпифания Кадиджа (1911—1994) — немецкая писательница.
 Ведекинд, Эрика (1868—1944) — немецкая оперная певица.
 Форкель-Ведекинд, Мета (1765—1853) — немецкая переводчица.